Pecháček ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Martin Pecháček, auch Pechatschek, Pechaczek, Behatschek (1763–1816), österreichisch-deutscher Violinist und Komponist
 Franz Xaver Pecháček (1793–1840), österreichisch-deutscher Komponist, Sohn von Franz Martin Pecháček
 Josef Pechacek (1906–1945), österreichischer Kabarettist und Lyriker
 Ladislav Pecháček (* 1940), tschechischer Arzt, Schriftsteller und Drehbuchautor